Lehne von Lehnsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lehne von Lehnsheim (1870–1951), österreichischer Beamter und 1918 kurzzeitig Leiter des k.k. Ministeriums für Landesverteidigung
 Gustav Lehne von Lehnsheim (1829–1897), österreichischer Feldzeugmeister